Cedar Island Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Island Lake (Michigan)
 Cedar Island Lake (Hennepin County, Minnesota)
 Cedar Island Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Cedar Island Lake (Stearns County, Minnesota)